Lidingöbanan (Линия Лидингё) — легкорельсовая транспортная система в Стокгольме (Швеция), между Ropsten и Gåshaga brygga, обслуживает южную часть острова Лидингё.

Перевозка пассажиров на Lidingöbanan, юридически относящейся к железным дорогам, всегда осуществлялась с помощью трамваев, однако в прошлом по линии также перевозили товары.

Использовались трамвайные вагоны Типа A30/A30B и B30/B30B.

Летом 2013 линия Lidingöbanan была закрыта на обновление. Были заменены пути, некоторые однопутные участки были заменены двухпутными, трамваи были заменены на Тип A32.

Lidingöbanan состоит из единственной линии длиной 9,2 км с 14 остановками, маршрутный номер линии — 21. На конечной остановке Ropsten имеется пересадка на Стокгольмское метро (красная линия 13).

Линия полностью проходит по выделенной полосе, участков с совмещённой трассой нет, но имеются переезды с автодорогами.

История 
Линия изначально называлась Стокгольмская южная Лидингёйская железная дорога () или маршрут Южный Лидингё ().

Развитие

Станции 

 Ropsten Lidingöbanan station
 Torsvik Lidingöbanan station
 Baggeby Lidingöbanan station
 Bodal Lidingöbanan station
 Larsberg Lidingöbanan station
 AGA Lidingöbanan station
 Skärsätra Lidingöbanan station
 Kottla Lidingöbanan station
 Högberga Lidingöbanan station
 Brevik Lidingöbanan station
 Käppala Lidingöbanan station
 Talluden Lidingöbanan station
 Gåshaga Lidingöbanan station
 Gåshaga brugga Lidingöbanan station

Галерея

См. также 
 Стокгольмский трамвай
 Общественный транспорт Стокгольма

Примечания

Ссылки 
 David Pirmann, Stockholm, Sweden Lidingöbanan Line 
 Lidingöbanans modernisering - Sll 
Трамвайные системы Швеции
Транспорт Стокгольма